Lallé est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Lallé, commune rurale située dans le département de Kombissiri au Burkina Faso.
Lallé, commune rurale située dans le département de Siglé au Burkina Faso.
Lallé, commune rurale située dans le département de Zam au Burkina Faso.
Lallé, commune rurale située dans le département de Zitenga au Burkina Faso.

Voir aussi

Homonymie de toponyme